Alliance for Open Media (Альянс за открытые медиа) — некоммерческая организация, занимающаяся разработкой и внедрением открытых видеоформатов без лицензионных отчислений.

Первым проектом организации является AV1, который позиционируется как замена платного HEVC для видео, передаваемого по сети Интернет. Формат включает в себя наработки из Daala,  и VP10.

История

Структура 
Организация зарегистрирована и располагается в США. Целью альянса является выпуск новых свободных видео-кодеков под лицензией BSD 2-Clause. Организация приняла патентные правила W3C, которые обязывают участников раскрывать все профильные патенты и предоставлять их безвозмездную патентную лицензию.

Процесс разработки является публичным. Для проектов используются публично доступные системы контроля исходного кода и системы отслеживания ошибок. 

В организации предусмотрено два вида членства: обычное или управляющее, с членством в совете директоров. Последние также называются членами-основателями (founding members), хотя они и не должны быть членами с момента основания организации. Членами организации являются многие лидеры отраслей интернет-вещания, разработки и производства электроники, а также создатели Интернет-браузеров. Некоторые члены также располагают патентами, задействованными в HEVC.

Руководящие члены

Обычные члены

См. также 
 AV1

Примечания

Ссылки 
 

FLOSS-организации